

События 
 59-е Олимпийские игры.
 Между 544—540 — Акме Ферекида Сиросского. Пифагор — его ученик.

Китай 
 29-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Луский князь был на аудиенции в Чу. Возвращаясь обратно в 5 луне, он узнал, что Цзи У-цзы (Цзи Су) занял луский город Бянь. Сян-гун хотел просить у Чу войск против него, но жунский Чэн-бо отговорил его (эпизод 53 "Го юй). Цзи У-цзы послал Цзи Е с письмом к гуну, в котором объяснял, что просто наказывал мятежников (эпизод 54 «Го юй»).
 В 5 луне, в день гэн-у умер князь Вэй Сянь-гун (Хань), ему наследовал Э (Сян-гун, эра правления 543—535). Похоронен Сянь-гун в 9 луне.
 Согласно «Чуньцю», в 5 луне привратник во дворце У убил вана Юй Цзи. Однако по данным гл. 31 «Ши цзи», он умер только в 531 году.
 В 5 луне в Малом Ци был построен город, для чего собрались представители княжеств с войсками: цзиньский Сюнь Ин, циский Гао Чжи, сунский Хуа Дин, вэйский Ши Шу-и, чжэнский Гунсунь Дуань, луский Чжунсунь Цзе, цаосцы, цзюйцы, тэнцы, сесцы и люди Малого Чжу.
 Цзи-чжа (яньлинский Цзи-цзы) отправлен послом от У к чжухоу. В Лу он прибыл познакомиться с музыкой Чжоу (прибыл в 5 луне). В Ци он прибыл с поручением и веселился с Янь Ином. В Чжэн он предсказал Цзы-чаню, который радушно принял его, что управление перейдёт к нему. В Вэй он похвалил многих благородных мужей, встретившись с Цзюй Бо-юем и Ши Цю, а в Сю повидал Сунь Линь-фу. Прибыв в Цзинь, он предсказал, что власть перейдёт к родам Хань, Вэй и Чжао. Возвращаясь, он повесил меч на могиле правителя Сюй, который в начале поездки хотел получить этот подарок.
 В 5 луне в Лу прибыл цзиньский посол Ши-ян, князь Малого Ци прибыл на аудиенцию в Лу и заключил с лусцами договор. Зимой луский посол Чжунсунь Цзе поехал в Цзинь.
 Циский Янь-цзы по совету Цзи-чжа передал Чэнь Хуань-цзы дела управления и селения.
 Осенью Гао Чжи бежал из Ци в Янь.
 В Чжэн и Сун был неурожай. чжэнский советник Цзы Пи приказал раздать зерно из амбаров. Тогда сунский сы-чэн Цзы Хань попросил Пин-гуна выдать зерно из казённых амбаров и попросил то же сделать советников.

Родились 
 Сунь-цзы — китайский стратег и мыслитель.

См. также

Примечания